Карибский кубок 2010 был 16-м розыгрышем чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил в Мартинике. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 2011.

Отборочный турнир 
Из 30 стран — участниц Карибского футбольного союза заявки для участия в турнире подали 24 национальных федерации (Аруба впоследствии отказалась от участия). Отказались от участия Багамы, Бермуды, Французская Гвиана, Синт-Мартен, острова Теркс и Кайкос и Американские Виргинские острова. Таким образом с учётом отказа Арубы в розыгрыше приняли участие 23 сборные команды, причём сборные Мартиники (как страны — хозяйки финального турнира) и Ямайки (как победительницы прошлого розыгрыша) были освобождены от квалификационных игр.

Оставшиеся сборные (21) в соответствии с итогами розыгрыша 2008 года были разделены на 2 группы: слабейшие по рейтингу команды (15) начали турнир с 1-го этапа, а 6 сборных (Антигуа и Барбуда, Гаити, Гваделупа, Гренада, Куба и Тринидад и Тобаго) были допущены сразу во 2-й этап.

Первый этап 
15 сборных были путём жеребьёвки разделены на 4 группы (в трёх по 4 команды и в одной группе — 3 команды). Сборные в каждой группе играли между собой однокруговой турнир. Победители групп, а также две лучшие команды из числа занявших вторые места квалифицировались во 2-й этап.

Группа A 
Матчи в этой группе проходили в Пуэрто-Рико. Все игры прошли на стадионе Хуан Рамон Лубриэль в Баямоне.

Группа B 
Матчи в этой группе проходили в Сент-Винсенте и Гренадинах. Все игры прошли на стадионе Виктория Парк в Кингстауне.

Поскольку три сборные по итогам турнира набрали одинаковое количество очков, то места в турнирной таблице определялись в первую очередь согласно результатам матчей между ними.

Сборная Сент-Киттса и Невиса стоит выше в турнирной таблице, поскольку в личных встречах эта команда забила на один гол больше, чем соперники. Поскольку в личных встречах результаты сборных Барбадоса и Сент-Винсента и Гренадин оказались одинаковыми, то в силу вступила общая турнирная таблица, где разность забитых и пропущенных мячей оказалась лучше у сборной Сент-Винсента, которая в итоге и заняла второе место.

Группа C 
Матчи в этой группе проходили в Суринаме. Все игры прошли на стадионе имени Андре Кампервена в Парамарибо.

Группа D 
Матчи в этой группе проходили в Доминиканской Республике. Все игры прошли на Панамериканском стадионе в Сан-Кристобале.

Рейтинг команд, занявших вторые места

Второй этап 
Во втором этапе отборочного турнира принимали участие 6 лучших команд региона по итогам розыгрыша Карибского кубка 2008 года, а также победители групповых турниров первого этапа (Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис, Гайана и Доминика), а также две лучшие команды из числа занявших вторые места (Суринам и Сент-Винсент и Гренадины).

12 команд были разделены на 3 группы по 4 команды в каждой. В рамках этих групп игрался однокруговой турнир. По две сильнейшие сборные из каждой группы получали путёвку в финальный турнир.

Группа E 
Матчи в этой группе проходили в Гренаде. Все игры прошли на Национальном стадионе в Сент-Джорджесе.

Группа F 
Матчи в этой группе проходили в Тринидаде и Тобаго. Все игры прошли на стадионе имени Мэнни Рамджона в Марабелье.

Группа G 
Матчи в этой группе проходили в Антигуа и Барбуде. Все игры прошли на стадионе Рекриэйшн Граунд в Сент-Джонсе.

Финальный турнир 
Хозяйкой финального турнира стала Мартиника.

Участники 
  — хозяин турнира
  — победитель прошлого розыгрыша
  — победитель отборочной группы E
  — победитель отборочной группы F
  — победитель отборочной группы G
  — второе место в отборочной группе E
  — второе место в отборочной группе F
  — второе место в отборочной группе G

Стадионы 
Матчи прошли на двух стадионах:

Регламент 
8 команд-участниц были разделены на две группы по 4 команды в каждой. В этих группах состоялись однокруговые турниры. Две лучшие команды из каждой группы попадали в стадию плей-офф.

Групповой этап

Группа H

Группа I

Стадия плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

, ,  и  получили путёвки на розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ 2011.

2011
2010